zwyczajna forma rytu rzymskiego
 nadzwyczajna forma rytu rzymskiego